Goshi Okubo (大久保 剛志 Ōkubo Gōshi, Iwanuma, 14 de junho de 1986) é um futebolista japonês que atua como atacante. Atualmente joga pelo Bangkok Glass F.C..

Ligações externas
Perfil no site do Vegalta Sendai
Perfil no Ogol
Perfil no Futebol 365

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Montedio Yamagata
Naturais de Miyagi